Хенрик Энсио Рислакки (; 14 февраля 1896, Хаусъярви, Великое княжество Финляндское, Российская империя (ныне Канта-Хяме, Финляндии) — 30 января 1977, Хельсинки, Финляндия) — финский , , , , .

Биография 
Сын пастора.
Образование получил в Хельсинкском и Лейпцигском университетах. В 1922—1927 годах работал журналистом в Uudessa Suomessa, в 1927—1932 — Suomen Kuvalehti, в 1930-е годы был главным редактором киножурнала Elokuva-Aitta", также был сотрудником других журналов и различных издательств (1934—1944). После Второй мировой войны был главным редактором Suomen Kuvalehti (1952—1960).

Творчество 
С 1927 года опубликовал ряд сборников эссе и скетчей.

Автор драм и комедий «Случилось далеко» (1937), «Родилась счастливая девочка» (1941), «Дорогой Венандр» (1946), посвящённых гуманистическим и социально-психологическим проблемам. В драме «Чёрная Сара» (1957) обращается к расовой проблеме.

На основе комедии «Безобразная Эльза» (1949), в которой высмеиваются мелкобуржуазный быт и псевдоучёность, Э. Рислакки совместно с композитором Й. Панула создал одноименную музыкальную комедию (1960).

Написал несколько романов, книг путевых заметок, произведений для детей, мемуаров и др.

Использовал псевдонимы Valentin и Heikki Vaanila.

Избранные произведения 
 Tapahtui kaukana, Hels., 1937;
 Syntynyt terve tytto, Hels., 1941;
 Rakas Wenander, Hels., 1946;
 Ruma Elsa, Hels., 1949;
 Tuijottaja, Hels., 1954;
 Musta Saara, Hels., 1957.

Сценарии фильмов
 Kalevalan mailta, 1935
 Onnenpotku, 1936
 Lapatossu, 1937
 Asessorin naishuolet, 1937
 Lapatossu ja Vinski Olympia-kuumeessa, 1939
 Tavaratalo Lapatossu & Vinski, 1940
 Sotainvaliidit ja heidän huoltonsa 2, 1943
 Sotainvaliidit ja heidän huoltonsa, 1942

Награды 
 Награждён медалью Pro Finlandia в 1952 году.

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 4 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1965.

Ссылки 
  Rislakki Ensio

Награждённые медалью Pro Finlandia
Детские писатели Финляндии
Эссеисты Финляндии
Мемуаристы Финляндии
Писатели-путешественники
Финские писатели
Выпускники Хельсинкского университета
Выпускники Лейпцигского университета